Дороти Фэй Данауэй (, род. 14 января 1941, Бэском) — американская актриса, лауреат премии «Оскар» (1977). Одна из наиболее популярных американских киноактрис 1960-х—1970-х годов, пик карьеры которой пришёлся на ключевые роли в знаковых картинах «Бонни и Клайд», «Китайский квартал», «Три дня Кондора» и «Телесеть».

Ранние годы 
Дороти Фэй Данауэй родилась в Бэскоме, штат Флорида, в семье унтер-офицера Джона Макдауэлла Данауэя и домохозяйки Грейс Эйприл (урожд. Смит). Её отец погиб в годы Второй мировой войны во время американской кампании в Европе.

Данауэй училась на театральном отделении Бостонского, а затем Флоридского университета. В 1962 году она вступила в труппу американского национального театра, с чего и началась её актёрская карьера. В том же году она дебютировала на Бродвее в постановке «Человек на все времена».

Карьера 

Впервые на киноэкранах Фэй Данауэй появилась в 1967 году — сперва в малоприметных картинах «Поторопи закат» и «Происшествие», а затем в главной роли в гангстерском триллере Артура Пенна «Бонни и Клайд», которая принесла ей номинацию на «Оскар» и статус самой красивой женщины современности. Спустя год актриса сыграла главную роль в культовом фильме-ограблении «Афера Томаса Крауна», став к тому времени одной из новых ярких звёзд Голливуда. Спустя тридцать лет Данауэй появилась и в ремейке данной картины, где исполнила небольшую роль психотерапевта.

В 1970-х Данауэй оставалась одной из ведущих американских актрис, что подкреплялась успешными ролями в фильмах «Маленький большой человек» (1970), «Оклахома, как она есть» (1973), «Китайский квартал» (1974), «Три дня Кондора» (1975) и «Телесеть», роль журналистки Дайаны Кристенсен в котором принесла ей премии «Оскар» и «Золотой глобус».

С началом 1980-х годов карьера Данауэй пошла на спад, во многом из-за провала и резкой критики картины «Дорогая мамочка» (1981), за роль Джоан Кроуфорд в котором актриса получила премию «Золотая малина». Самой заметной работой актрисы в кино в те годы стала роль Ванды в биографической драме Барбета Шрёдера «Пьянь» (1987), за которую она была номинирована на «Золотой глобус».

В 1990-х и 2000-х годах Фэй Данауэй довольно редко появлялась на большом экране, и то преимущественно в эпизодах малобюджетных картин. Исключением для неё стали роль Элейн Сталкер в фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта», где её партнёром был Джонни Депп, и роль Мэрилин Миклер, супруги персонажа Марлона Брандо, в романтической драме «Дон Жуан де Марко» с тем же Деппом в главной роли.

2 октября 1996 года на голливудской «Аллее славы» была заложена звезда Фэй Данауэй.

В отличие от своих «коллег по цеху», Данауэй ныне проживает в одном из беднейших районов Лос-Анджелеса, в скромном трёхспальном бунгало, и крайне редко появляется на публике. Согласно некоторой информации, после ряда пластических операций актриса, когда-то признававшаяся одной из самых красивых женщин XX века, стесняется своей внешности, из-за чего и ведёт затворнический образ жизни.

Личная жизнь 

В 1968 году Данауэй встретила звезду итальянского киноэкрана Марчелло Мастроянни, на тот момент официально женатого на актрисе Флоре Карабелле. Данауэй и Мастроянни встречались около трёх лет, но в конце концов решили расстаться из-за того, что актёр не решился оставить жену и детей ради Фэй.

Фэй Данауэй дважды была замужем. Первый муж (1974) — вокалист Питер Вулф из американской группы «The J. Geils Band». От второго супруга, британского фотографа Терри О’Нилла, она родила в 1980 году сына Лиама Данауэй О’Нилла.

Фильмография

Кино

Телевидение

Музыкальные клипы

Награды и номинации

Примечания

Литература 
 Фэй Данауэй // Актёры зарубежного кино. — Выпуск 11-й / Сост. Т. Г. Беляева. — : Искусство, 1977. — 215 с. — С. 39—61.
 Бискинд, П. Беспечные ездоки, бешеные быки. — : АСТ, Харвест, 2007. — ISBN 978-5-17-044733-6, 978-985-16-2169-5.

Ссылки 

Киноактрисы США